Zygmunt Siedlecki (1893–1973) – lekarz wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej
 Zygmunt Siedlecki (1907–1977) – polski lekkoatleta oraz trener lekkoatletyczny